Jumper
Ou ainda:
Jumper (filme) - longa de 2008
Citroën Jumper - veículo do tipo van

Desambiguação